Les élections régionales de  au Molise () se sont tenues le   afin d'élire le président de la junte régionale et les  membres de la  du conseil régional du Molise.

Contexte

Mode de scrutin

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Conséquences 
Angelo Michele Iorio, candidat du centre-droit, l'emporte par une courte majorité, 1505 votes, sur Paolo Di Laura Frattura, du centre-gauche. Cependant, l'élection est déclarée invalide en , par un tribunal, pour causes d'irrégularités par le camp de Iorio, puis confirmé comme invalide par le Conseil d'État italien le . Une nouvelle élection est donc organisée pour .

Notes et références 

Molise, 2011
Molise
Politique au Molise
Politique en octobre 2011